Двадцатый век (фильм, 1934) (Twentieth Century) — фильм Говарда Хоукса.
 Двадцатый век (фильм, 1976) (Novecento, другое название — «1900») — фильм Бернардо Бертолуччи.

См. также 

 XX век (значения)
 20th Century